F1 puede referirse a:

 Fórmula 1, competición de automovilismo.
 McLaren F1, automóvil superdeportivo de 1994.
 BMW F01, serie de automóviles de 2008.
 F1, serie de videojuegos desarrollada y distribuida por Codemasters.
 Dassault Mirage F1, caza de 1973.
 Mitsubishi F-1, primer avión de combate a reacción desarrollado en Japón en 1975.
 Motor de cohete F-1.
 Sopwith Camel, (primer prototipo denominado Sopwith F.1), tipo de avión de combate de la I Guerra Mundial.
 Híbrido F1, término en genética que indica la primera generación filial.
 La capa F1 de la ionosfera.
 F1, clasificación de un tornado moderado en la Escala Fujita-Pearson.
 F01.1, código CIE-10 de la demencia vascular.
 F1, tecla de función del teclado del ordenador cuya configuración habitual es ayuda de programa.